Veerpont (vaartuig): zie veerboot
 Veerpont (lied): een lied van Drs. P uit 1973
 Veerpont (Salomon van Ruysdael), zeventiende-eeuws schilderij